Trigonia (botánica), un género de plantas dicotiledóneas;
 Trigonia (zoología), un género de bivalvos extinto.